Dunya – nell'islamismo, termine che si riferisce al mondo temporale
 Ibn Abi al-Dunya – ricercatore
 Dunya – personaggio letterario
 Dunya – album di Nazeel Azami del 2006

Pagine correlate 
Dunia
Dünya
Duniya